Tamworth ist der Name folgender Orte:

 Tamworth, England
 Tamworth (Australien), New South Wales, Australien
 Tamworth (New Hampshire), Vereinigte Staaten
 Tamworth (Ontario), Kanada
 Tamworth (Virginia), Vereinigte Staaten
 Tamworth (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

Tamworth steht für:
 Tamworth-Schwein, eine Schweinerasse